Ulica Bożego Ciała w Krakowie
 Ulica Bożego Ciała we Wrocławiu

Bożego Ciała